Аксаков може да се отнася за:
 Сергей Аксаков (1791 – 1859), руски писател и критик
 Константин Аксаков (1817 – 1860), руски публицист, син на Сергей Аксаков
 Иван Аксаков (1823 – 1886), руски публицист, син на Сергей Аксаков